National Gallery of Victoria, museu i galeria d'art de Melbourne (Austràlia)
 Gas natural vehicular (del seu nom en anglès Natural Gas Vehicle), subproducte gasós del petroli usat com a combustible per a vehicles